Busway steht für zwei Formen beschleunigter Omnibussysteme auf Eigentrassen:

ohne Spurführung, siehe Bus Rapid Transit
mit Spurführung, siehe Spurbus